De Gazet van Antwerpen Trofee 2005-2006 begon op 1 november met de Koppenberg en eindigde zoals gewoonlijk met de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle op 19 februari. De Trofee telt dit jaar 7 crossen. Sven Nys werd voor de derde maal eindwinnaar.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

2005-2006
Veldrijden in 2005
Veldrijden in 2006